Министър-председателят на Румъния е глава на правителството в страната. Мандатът му е четиригодишен. Назначава се от президента.

Обединени румънски княжества

Кралство Румъния

Социалистическа Румъния

Постсоциалистическа Румъния

Източници